Акбикеш () — каменное изваяние эпохи бронзы (IX—VII вв. до н. э.).

Общее описание 
Акбикеш расположен в 18 км к северо-востоку от аула Актау Жанааркинского района Карагандинской области.

Исследовано в 1978 году Центрально-Казахстанской археологической экспедицией (руководитель Ж. Курманкулов).

Акбикеш носит элементы бегазы-дандыбаевской культуры.

Литература 
 
 

Бронзовый век
Археологические объекты
Жанааркинский район